Novo Aripuanã kan syfta på:

Brasilien 

 Novo Aripuanã (ort), Amazonas, 
 Novo Aripuanã (kommun), Amazonas,